Серебрянская, Екатерина Олеговна (род. 1977) — украинская гимнастка, олимпийская чемпионка.
 Серебрянские ГЭС

См. также 
 Серебрянск
 Серебрянский
 Серебрянское водохранилище